Lobatón peut faire référence à :

Patronyme 

 Abel Lobatón Vesgas (1957-), footballeur péruvien ;
 Abel Lobatón (1977-), footballeur péruvien, fils du précédent ;
 Carlos Lobatón (1980-), footballeur péruvien, fils du premier et frère du second.

Patronyme hispanique